Pentàgon (polígon)
 El Pentàgon, quarter general de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica
 Pentàgon (Musculman), un superheroi